A Twitter-forradalom kifejezést olyan forradalmak jelzőjeként használják, melyekről az információkat a Twitter mikroblogger szolgáltatásain keresztül terjesztik.

2009. április 7-én több ezer antikommunista fiatal tüntető lepte el Moldova fővárosában, Chișinăuban az elnöki irodát és a parlamentet. Ennek az volt az oka, hogy a kormányzatot választási csalással gyanúsították. Ezekről az eseményekről a Twitteren részletesen, percről percre frissülő információk jelentek meg. Hogy könnyebben meg lehessen találni az információkat, a hashtag #pman nevet használták. (A főváros főterének Piaţa Marii Adunări Naţionale a neve.) Egyes források szerint a rendszert a tömeg mozgósítására is használták. 

A 2009-es iráni választási csalás miatt kitört forradalomban a Twittert a főbb médiaállomások kritizálására használták fel (leginkább a CNN-t bírálták),  mivel nem tudósítottak a választásokról. A céljuk az volt, hogy minél több helyen helyezzenek el információkat, és DDoS-támadást indítsanak ezen hálózatok ellen. Június 15-én a Twitter eltávolított egy olyan 90 perces felvételt, mely azt mutatta be, a rendszernek milyen szerepe volt az iráni forradalomban.

Hivatkozások

Külső hivatkozások
Twitter 'thread' on the Moldavian protests in April 2009
Discussion about twitter use in protest

Internet